Pärtna ist der Familienname folgender Personen:

 Kristel Pärtna (* 1981), estnische Opernsängerin (Sopran)
 Maarja Pärtna (* 1986), estnische Dichterin und Übersetzerin